Тюп-Джанкой — півострів на північному сході Кримського півострова
 Тюп-Джанкой — назва села Передмістного Джанкойського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року